Samber en Maas (departement)
 Een Frans leger dat de Zuidelijke Nederlanden aanviel in 1794, zie: Jean-Charles Pichegru
 Entre-Sambre-et-Meuse, een schapenras uit de gelijknamige streek
 Frans-Belgische Militaire march

Zie ook: Samber en Maas